Омар Кук (, родился 28 января 1982 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, США) — американский и черногорский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2001 года под общим 31-м номером командой «Орландо Мэджик». Выступает за баскетбольный клуб «Сан-Пабло Бургос».

Карьера 
Заниматься баскетболом Кук начал на уровне школы, затем выступал за колледж Св.Иоанна в Нью-Йорке. Кук стал вторым баскетболистом в конференции Большого Востока за период с 1979 года по результативным передачам за сезон. Также Кук опередил Марка Джексона по количеству результативных передач за матч в игре против университета Стони Брук отдав 17.

Клубная 
Кук является наглядным примером игрока, который отыграл сравнительно небольшое время за колледж и дебютировал в НБА. Впоследствии правила внесения кандидатуры на драфт изменились. На драфте 2001 года был выбран под общим 31-м номером командой «Орландо Мэджик». После этого был сразу же продан в «Денвер Наггетс», однако не смог закрепиться в команде, главным образом из-за точности броска. Начиная с сезона 2001 игрок несколько раз появлялся на предсезонной подготовке различных команд, однако сыграл всего лишь в 22 официальных матчах НБА (17 в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» в сезоне 2003–04 и пять в составе «Торонто Рэпторс» в сезоне 2004–05). В 2005 году был приглашен для участия во Всеамериканской профессиональной баскетбольной лиге (), однако вскоре лига прекратила существование.

В составе команды Лиги развития «Фейетвилл Пэтриотс» в сезоне 2004-05 лидировал по количеству перехватов и результативных передач.

В сезоне 2005–06 игрок перешёл в команду чемпионата Бельгии «Дексия Монс-Эно». В следующем сезоне игрок успел поиграть за французский «Страсбур» и российский ЦСК ВВС-Самара. В сезоне 2007–08 выступал в Адриатической лиге за сербскую «Црвену звезду». В команде провел один из лучших в карьере сезонов.

26 июня 2008 года перешёл в клуб «Малага», представляющий испанскую лигу ACB. Контракт был рассчитан на два сезона. В 2010 году подписал двухлетний контракт с другой испанской командой - «Валенсией».

В 2011 году подписал двухлетний контракт с итальянским клубом «Олимпия Милан».

В декабре 2012 года после того, как «Олимпия Милан» выбыла из розыгрыша Евролиги, подписал контракт до конца сезона с командой «Баскония». 6 августа 2013 года подписал контракт с литовским клубом «Летувос Ритас».

Международная 
В мае 2008 года Кук получил гражданство Черногории и смог выступать за национальную сборную Черногории. Играл за сборную на чемпионате Европы 2011 года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Профиль на сайте NBA.com
 Профиль на сайте Евролиги
 Профиль в Чемпионате Испании
 Статистика в НБА на сайте BasketballReference.com
 Профиль на сайте Eurobasket.com

Примечания 

Баскетболисты США
Баскетболисты Черногории
Игроки «Фейетвилл Пэтриотс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки БК «Бельфиус Монс-Эно»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Сан-Пабло Бургос»
Игроки сборной Черногории по баскетболу